Banco Africano de Desenvolvimento, instituição cujo acrónimo é BAD

Música
Bad (álbum), gravado por Michael Jackson
Bad (canção de Michael Jackson), faixa-título do álbum homônimo
Bad (canção de U2)
Bad (canção de XXXTentacion)
Bad (canção de David Guetta)
Bad (canção de Wale)
Bad (turnê), de Michael JacksonBad Blood (canção de Taylor Swift)Bad Guy (canção), de Billie EilishBad Kids, canção de Lady GagaBad Romance, canção de Lady GagaBad Religion, banda estadunidenseBad Religion (EP), gravado pela banda Bad ReligionBad Religion (canção)'', canção da banda Godsmack

Desambiguações de música